Jakobici – stronnicy króla Jakuba. 
 Jakobici – wyznawcy kościoła jakobickiego.

Zobacz też 

 Jakobini – lewicowy klub polityczny działający w rewolucyjnej Francji